Basiliolidae är en familj av armfotingar. Basiliolidae ingår i ordningen Rhynchonellida, klassen Rhynchonellata, fylumet armfotingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Basiliolidae 11 arter.

Basiliolidae är enda familjen i ordningen Rhynchonellida.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Basiliolidae